American Pie steht für:
 american pie, gedeckter Apfelkuchen (Apple Pie, meistens nur als Synonym gebraucht)
 American Pie (Lied), Lied von Don McLean (1971)

Film:
 American Pie (Filmreihe) und die einzelnen Filme dieser Reihe:
 American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen (1999)
 American Pie 2 (2001)
 American Pie – Jetzt wird geheiratet (2003)
 American Pie: Das Klassentreffen (2012)

 sowie fünf Ableger der Reihe American Pie präsentiert:
 American Pie präsentiert: Die nächste Generation (2005)
 American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen (2006)
 American Pie präsentiert: Die College-Clique (2007)
 American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe (2009)
 American Pie präsentiert: Jetzt haben die Mädchen das Sagen (2020)